Открытая вода:
 Открытая вода — плавание вне сооружений на открытых водоёмах, вид соревнований.
 Открытая вода — просторечное название морского (озёрного, речного) пространства, находящегося за внешними пределами территориального моря (озера, реки), на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства или государств, и находящееся в общем и равноправном пользовании всех граничащих с морем (озером, рекой) государств.
 «Открытая вода» — конкурс понтонёров.